Шкурин — фамилия. Известные носители:

 Шкурин, Александр Сергеевич (1874—1851) — генерал-лейтенант, Санкт-Петербургский обер-полицмейстер.
 Шкурин, Андрей Николаевич (род. 1972) — советский, российский и казахстанский футболист.
 
 Шкурин, Виктор Георгиевич (род. 1932) — советский, украинский режиссёр-документалист.
 Шкурин, Игорь Викторович (род. 1956) — украинский режиссёр.
 Шкурин, Илья Сергеевич (род. 1999) — белорусский футболист.
 Шкурин, Михаил Михайлович (1903—1966) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шкурин, Павел Сергеевич (1789—1856) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Шкурин, Яков Степанович (1898—1971) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.

 Шкурина, Мария Васильевна (1755—1824) — дочь камердинера Екатерины II Василия Шкурина, фрейлина императрицы.